Змагання зі спортивної гімнастики в командній першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 відбулися 9 серпня на Олімпійській арені Ріо. Участь взяли 40 спортсменок з 8-ми країн. Чинними олімпійськими чемпіонками в цій дисципліні на момет старту змагань були гімнастки США.

Призери

Кваліфікаційний раунд 

7 серпня відбувся кваліфікаційний раунд, за результатами якого визначились учасниці фіналів у багатоборстві та окремих вправах. У командному заліку з 12-ти заявлених країн у фінал виходило 8. Перше місце в кваліфікації посіли гімнастки США — 185,238 бала.

Результати

Посилання 
 ФІГ  

2016